Заварухин — русская фамилия.

Известные носители 
 Заварухин, Алексей Борисович (род. 1980) — российский хоккеист.
 
 Заварухин, Павел Филиппович (1913—2005) — генерал-майор авиации.
 Заварухин, Юрий Ильич (1923—1982) — советский инженер-строитель, партийный и хозяйственный деятель.